Tattoo () — пятьдесят пятый в общем и первый с альбома A Different Kind of Truth сингл хард-рок группы Van Halen, выпущенный 10 января 2012 года на лейбле Interscope Records.

О сингле 
Это первый сингл Van Halen за 8 лет, а также первый сингл который вышел на лейбле Interscope Records.
Это первый сингл Van Halen после воссоединения с ведущим вокалистом Дэвидом Ли Ротом в 2007 году, и первый с басистом Вольфгангом Ван Халеном.

Структура песни основана в основном на песне под названием "Down in Flames", которая была написана Van Halen в 1977 году и исполнялась вживую во время их "клубных дней", а также их 1-го мирового турне в 1978 году. Когда группа решила сделать кавер-версию песни Клинта Балларда-младшего "You Are No Good" для своего второго альбома Van Halen II, они включили вступление из "Down in Flames" в качестве вступления к своей аранжировке.

По словам Рэя Люзье, над версией песни работали во время прерванного воссоединения 2001 года с Ротом.

"Tattoo" стал первым синглом Van Halen, попавшим в чарты американского Billboard Hot 100 за 17 лет, и их 23-м общим местом.

30-секундный "тизерный" клип на песню был опубликован 6 января 2012 года. Официальный релиз сингла был объявлен 10 января после того, как Van Halen сыграл интимный клубный концерт в "Кафе Wha".

Список композиций 
CD США

Участники записи 
 Алекс Ван Хален — ударные, перкуссия
 Эдвард Ван Хален - электрогитара, бэк-вокал
 Вольфганг Ван Хален - бас-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Ли Рот — вокал

Ссылки 
 

Песни Van Halen